Гранадос има више значења:

 Општина Гранадос (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Гранадос (Гранадос, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику